Die Bad Homburg Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in der hessischen Stadt Bad Homburg vor der Höhe. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 20. bis 26. Juni 2021 statt. Ursprünglich sollte das Tennisturnier erstmals im Juni 2020 ausgetragen werden, wurde hingegen aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Die Bad Homburg Open galten in der Saison als Generalprobe vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Spielstätte für das Turnier in Bad Homburg vor der Höhe war der Tennis Club Bad Homburg. Der Hauptplatz hatte eine Kapazität von 3500 Plätzen. Das Teilnehmerfeld umfasste 32 Spielerinnen (Einzel) und 16 Paare (Doppel).

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bad Homburg Open 2021 fand am 20. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Bad Homburg vor der Höhe